Арсентий:
 Арсентий — вариант имени Арсений.
 Арсентий — одно из названий реки Чумскйок.